АЭС Найн-Майл-Пойнт () — действующая атомная электростанция на северо-востоке США.  

Станция расположена на побережье озера Онтарио в округе Осуиго штата Нью-Йорк, в 40 милях на север от города Сиракьюс, на одной площадке с расположенной в непосредственной близости АЭС Фицпатрик.

Информация об энергоблоках

Примечания 

Найн-Майл-Пойнт
Найн-Майл-Пойнт
Exelon
EDF
Осуиго (округ)